Ванесса Рэй (; род. 24 июня 1981, Ливермор, Калифорния, США) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Она родилась в Ливерморе, Калифорния и выросла в Ванкувере, штат Вашингтон. В начале карьеры она выступала в местных мюзиклах, прежде чем дебютировать в 2010 году в бродвейской постановке «Волосы». В 2009—2010 годах Рэй снималась в дневной мыльной опере «Как вращается мир», а после её закрытия получила второстепенную роль в прайм-тайм драме «Схватка». С тех пор у неё были второстепенные роли в юридическом сериале USA Network «Форс-мажоры» и подростковой драме ABC Family «Милые обманщицы». В 2013 году Рэй присоединилась к актёрскому составу процедурной драмы CBS «Голубая кровь».

В 2003—2009 года Рэй была замужем за актёром Дереком Бэйнхэмом. С 2015 года она замужем во второй раз за актёром Лэндоном Бирдом, с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы.

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США